Příjmení Giese nese více různých osobností:

 Ernst Giese (1832–1903) – německý architekt a profesor
 Harry Giese (1903–1991) – německý herec a voiceover
 Nilton Giese (* 1959) – brazilský luterský duchovní

Externí odkazy